Чемпіонат Угорщини з футболу 1954 — 52-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Локомотив змінив назву на Сомбатхей Тереквеш.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1954
Угорщина
1954 в угорському спорті